Хаштара́к () — село в Тавушской области Армении. Село расположено к северу от Иджевана на правом берегу реки Агстев рядом с сёлами Лусаовит, Лусадзор, Акнахпюр и Дитаван.

Главой сельской общины является Айк Камалян.

Влияние всеармянского благотворительного фонда «Айастан» 

Благодаря благотворительной программе нидерландского отделения фонда «Айастан» был отремонтирован медпункт села. А за счёт благотворительного концерта, проведённого в Ереване благотворительным фондом «Айастан» было отремонтировано здание сельской школы. В настоящее время благотворительным фондом «Айастан» ведётся проектирование капитального ремонта детского сада ясельного типа в селе. Благотворительный фонд «Айастан» занимается также и другой деятельностью в селе.

Выдающиеся уроженцы 
 Завен Аветисян
 Артак Камалян
 Арсен Симонян

Фотогалерея

См. также 
 Часовня Црвизи

Примечания

Ссылки